Kreuz Hamburg-Süd is een knooppunt in de Duitse deelstaat Hamburg

Op dit knooppunt in het zuiden van de stad Hamburg sluit de A252 aan op de A255, beide stadssnelwegen in Hamburg. Twee kilometer naar het zuiden sluit de A255 aan op de A1 Heiligenhafen-Bremen.

Richtingen knooppunt

Noordelijk knooppunt

Zuidelijk knooppunt

Hamburg-Süd